Мельник Зіновій-Лев, *7 жовтня 1928  Яблонів () — учений-економіст, фінансист, громадський діяч, меценат.

Біографія 
Народився 7 жовтня 1928 року в Яблунові. З початком Другої світової війни разом з батьками емігрував до Німеччини. Протягом 1947–1950 років навчався в Українському технічно-господарському інституті на економічному факультеті.

Працював в університеті м. Цинциннаті, де в 1967 році здобув звання професора. Викладав також в інших вищих школах США.

Був одним із співзасновників «Українського товариства Великого Цинциннаті» («Ukrainian Society of Greater Cincinnati»). Товариство займалось просвітницькою та благодійницькою діяльністю.

Примітки 

Уродженці Яблунева
Українські громадські діячі
Українські меценати
Українці США
Персоналії:Цинциннаті